de Penthièvre ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne I. de Penthièvre (um 1060–1135/36/38), Graf von Trégor und Guingamp, Herr von Goëlo und Graf von Penthièvre
 Guy de Penthièvre (1287–1331), Vizegraf von Limoges und Graf von Penthièvre
 Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre (1753–1821), französische Prinzessin und Herzogin von Chartres und Orléans

Siehe auch:
 Penthièvre